Bryce Chad Salvador, född 11 februari 1976 i Brandon, Manitoba, är en före detta kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelade för det amerikanska ishockeylaget New Jersey Devils i NHL. Han har tidigare spelat för St. Louis Blues. 

Salvador är valdes i 6:e rundan som 138:e spelare totalt av Tampa Bay Lightning.

Karriär
26 februari 2008 bytte St. Louis Blues bort Salvador till New Jersey Devils i utbyte mot Cam Janssen.

29 februari 2008 spelade Salvador sin första match i New Jersey tröjan, i en match emot Washington Capitals. Han bar tröjnummer 24.

1 juli 2008 signerade Salvador ett avtal på fyra år värt $11.6 miljon dollar med New Jersey Devils.

Den 2 september meddelade Salvador att han avslutar sin karriär.

Statistik

Klubbkarriär

Externa länkar
Bryce Salvador - nhl.com
Salvador lägger av

Födda 1976
Kanadensiska ishockeyspelare
Levande personer
Män
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i St. Louis Blues
Idrottare från Manitoba
Spelare i Lethbridge Hurricanes
Personer från Brandon, Manitoba
Spelare valda i NHL Entry Draft 1994
Lagkaptener i New Jersey Devils
Spelare valda av Tampa Bay Lightning i NHL Entry Draft